Банке́т ( — скамейка) может означать:
 Банкет — торжественное застолье. См. также пир.
 Гражданский банкет — пиршество для коллективного выражения общих идей и стремлений и засвидетельствования перед обществом единства и сплоченности собравшихся.
 Банкеты реформистов — движение оппозиции за реформу избирательной системы во Франции под конец правления Луи-Филиппа (1847—1848).
 Банкетная кампания — движение российской либеральной оппозиции в 1904-1905 годах за введение парламента и утверждения гражданских прав и свобод.
 Банкет — искусственное препятствие, употребляемое для тренировки всадников и лошадей.
 Банкет — насыпь (ступень) с внутренней стороны высокого бруствера для размещения на ней стрелков.
 Банкет — сооружение правильной формы (трапецеидального или треугольного сечения) из грунта, отсыпаемого вдоль верхней бровки выемки для ограждения и защиты её откосов от размыва поверхностными водами.
 Банкет — возвышение или площадка у внутреннего борта над верхней палубой, большей частью из решетчатых люков.
 Банкет — объёмный анимационный фильм режиссёра Гарри Бардина.

В железнодорожном деле это:
 узкая, не покрытая гравием или щебнем полоса между краем дорожного полотна и откосом. 
 невысокий земляной вал или канава, защищающий железнодорожные пути от стекания дождевой воды.

Примечания